Prevc est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Cene Prevc (né en 1996), sauteur à ski slovène ;
 Domen Prevc (né en 1999), sauteur à ski slovène ;
  (né en 1957), historien, géographe et homme politique slovène ;
 Peter Prevc (né en 1992), sauteur à ski slovène.

Notes et références 

sl:Prevc